

Населённые пункты 
 Сутяга — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Сутяга — деревня в Котельничском районе Кировской области.

Реки 
 Сутяга — река в Ярославской области